Scotland is de Engelse naam voor Schotland, een van de landen in het Verenigd Koninkrijk. De naam kan verder onder meer verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Scotland (Georgia)
Scotland (South Dakota)
Scotland (Texas)
Scotland (Connecticut)
Scotland (New Hampshire)
Scotland (Maryland)
Scotland (Virginia)
Scotland (Massachusetts)
Scotland (Pennsylvania)

Scotland County (North Carolina)
Scotland County (Missouri)